"Lançado ao Mar" é o terceiro álbum de estúdio de Wilson Sideral. Gravado e lançado em 2004, pelo selo independente do Artista, Sideral Experience, em parceria com a Universal Music, este CD teve êxito ao lançar faixas de sucesso como, Lançado ao Mar, Maria e Hollywood Star. Traz a participação especial do cantor Rogério Flausino (Jota Quest), na faixa "Maria", de composição do próprio artista,Wilson Sideral.

Faixas 
Lançado Ao Mar (Wilson Sideral, Mauro Sta. Cecília)
Está Tudo Ali (Wilson Sideral)
Hollywood Star (Wilson Sideral)
Vem Andar Comigo (Rogério Flausino)
Vem Andar Comigo 2 (Rogério Flausino)
Cinco Dias (Wilson Sideral)
Maria (Wilson Sideral) (Participação especial de Rogério Flausino)
Antes Louco Do Que Mal Acompanhado (Wilson Sideral)
Artista (Wilson Sideral)
Distante (Fora Da Estrada) (Wilson Sideral)
Um Beijo Sem Mentira (Wilson Sideral)
O Amor Só Descansa Quando Morre (Wilson Sideral) (Baseada na obra de Paulo Coelho)
Amém, Poeta (Wilson Sideral) (Essa música foi feita em homenagem à Cazuza)

Álbuns de 2004
Álbuns de Wilson Sideral